James Gordon
 James Gordon (1833–1912) amerikai szenátor
 James Gordon, kitalált szereplő a DC Comics képregényeiben

hasonló néven
 James P. Gordon (1928–2013) amerikai fizikus